Paul Videsott – accademico e filologo italiano
 Renzo Videsott – ambientalista e alpinista italiano